

Pessoas
Peter Sellers
Piers Sellers

Localidades

Sellers (Carolina do Sul)

Outros
17078 Sellers - um asteroide

Desambiguação